Beata Luísa de Saboia (1461-1503) — casada com Hugo de Châlons, Conde de Orbe; enviuvou e professou nas Ordem das Clarissas e foi beatificada em 1839.

Luísa de Saboia, Duquesa de Némours (1476–1531) — mãe de Francisco I de França, casada com Carlos de Orleães-Angoulême

Luísa Cristina de Saboia (1629-1692) — filha de Vítor Amadeu I, Duque de Saboia, casou com seu tio o príncipe Maurício de Saboia

Luísa Adelaide de Saboia (1662-?) — filha ilegítima de Carlos Emanuel II, Duque de Saboia

Teresa Ana Luísa de Saboia (1686-1736) — filha de Luís Tomás de Saboia, Conde de Soissons

Desambiguações de antropônimos